Тласкалансинго има више значења:

 Тласкалансинго (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тласкалансинго (Сан Андрес Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику